Узбекский государственный университет мировых языков (узб. O'zbekiston Davlat Jahon Tillari Universiteti,       англ. Uzbekistan State World Languages University, нем. Weltsprachenuniversität Taschkent) — высшее учебное заведение в Ташкенте.

История 

Начал свою деятельность в 1949 году под названием Ташкентского педагогического института иностранных языков. Университет имеет богатую 70-летнюю историю. В 1992 году Ташкентский педагогический институт иностранных языков, объединившись с Республиканским институтом русского языка и литературы, получили статус Узбекского государственного университета мировых языков.

Образование 

На сегодняшний день около 19 000 тыс. студентов изучают около 20 иностранных языков на основе  существующих мировых образовательных стандартов. Ежегодно в университете подготавливаются и выпускаются специалисты по 15 образовательным направлениям бакалавриата и по 13 специальностям магистратуры.

В период обучения в университете студенты приобретают глубокие научные знания и практические навыки в области лингвистики, теории обучения языку, перевода и переводоведения. В быстроизменяющемся современном мире готовность к переменам становится одним из ключевых параметров организации эффективной системы образования. Связь между языком и культурой сегодня является одним из основных принципов системы образования.

На факультетах 1-й, 2-й, 3-й английской, романо-германской, русской филологии будущие педагоги овладевают эффективными приёмами и методиками обучения языку. В свою очередь, факультет теории и практики перевода готовит высококвалифицированных специалистов-переводчиков с английского, немецкого, корейского, японского, китайского языков.

Выпускники Узбекского государственного университета мировых языков, получившие глубокие знания по иностранным языкам, успешно осуществляют свою деятельность в различных областях международного уровня. Тот факт, что выпускники нашего университета становятся квалификационными переводчиками, учителями иностранных языков, политиками, сотрудниками международных организаций и совместных предприятий, демонстрирует высочайший авторитет университета.

На основе подписанного договора с Вебстерским университетом (США), в 2018 году была организована академическая Программа одногодичной магистратуры. По данной программе магистратуры обучаются студенты всего мира, но для региона Центральной Азии она является эксклюзивной.

Являющийся единственным в стране республиканский научно-практический центр по развитию инновационных методик обучения иностранным языкам при Узбекском государственном университете мировых языков считается ведущим высшим учебным заведением в Центральной Азии.

На сегодняшний день образовательный процесс направлен на подготовку лингвистов и переводчиков, отвечающих требованиям мирового сообщества. Безусловно, Язык является главным средством коммуникации и обуславливает процесс содружества между всеми государствами и народностями земного шара.

На сегодня Узбекский государственный университет мировых языков устанавливает сотрудничество в соответствии международных отношений. Университет ведёт свою деятельность на основании договоров о двустороннем сотрудничестве с 61 ВУЗом мира.

На основе сотрудничества реализуются задачи по открытию филиалов зарубежных ВУЗов, введению в процесс образования получения двустороннего диплома, созданию дополнительных факультетов, активному участию в международных проектах и привлечению инвестиций, приглашению зарубежных учёных и специалистов, повышению квалификации профессорско-преподавательского состава университета и отправлению их на стажировку. А  также реализуется задача по организации обучения выпускников на основе программ  магистратуры и PhD.

Были подписаны двусторонние договоры по сотрудничеству с Норвичским лингвистическим институтом (Англия), Вебстерским университетом (США),  Гейдельбергским  педагогическим университетом и Рурским университетом Бохум (Германия), университетом Сержи-Понтуаз и Тулузским институтом политических наук (Франция), Кадисским университетом и Вальядолидским университетом (Испания), Адыгейским государственным университетом, Астраханским государственным университетом, Нижегородским лингвистическим университетом, Курганским государственным университетом  (Россия), Кокшетауским  государственным университетом имени Ш.Уалиханова (Казахстан), Западно-Казахстанским университетом инновационных технологий и Западно-Казахстанским  государственным университетом, Таджикским государственным университетом права, бизнеса и политики и Русско-Таджикским (Славянским) университетом (Таджикистан), Кыргызско-Узбекским университетом (Кыргызстан), Туркменским государственным университетом мировых языков им. Довлетмаммеда Азади (Туркменистан).

А также, на основе международных отношений достигаются положительные результаты касаемо повышения квалификации профессорско-преподавательского состава. Ежегодно подписываются договоры о повышении квалификации профессорско-преподавательского состава за рубежом. 

На сегодняшний день широко привлечены  около 40 иностранных профессоров-преподавателей, учёных и специалистов из зарубежных высших учебных заведений США, Англии, Австрии, Франции, Германии, Италии, Испании, Колумбии, Польши, Румынии, Южной Кореи, Японии, Китая, Малайзии, Индонезии, Казахстана и др. , не только с целью преподавания иностранных языков, но и методики, основ переводоведения, различных аспектов журналистики, преподавания информационно-коммуникационных технологий и проведения мастер-классов и семинар-тренингов. В 2019 планируется приглашение 50 иностранных учёных и специалистов. 

В текущем учебном году привлечены  69 иностранных студентов, в том числе 6 магистров, которые обучаются по разным направлениям. На следующий год планируется привлечение ещё 25 иностранной молодёжи. 

На сегодняшний день в университете осуществляются 12 международных проектов. Планируется организация различных семинар-тренингов, онлайн лекций и занятий, касаемо  задач по введению  методов преподавания иностранных языков, педагогики и системы информационной коммуникации в обучение иностранным языкам совместно с иностранными партнёрами. На протяжении 2018 года, при поддержке соответствующих международных организаций, были приглашены 18 иностранных специалистов для проведения занятий у студентов. А также, в сотрудничестве с этими организациями было проведено более 10 встреч. В рамках встречи была достигнута договорённость о реализации 2019 году  нескольких технических проектов совместно с университетом. Основные задачи, стоящие перед УзГУМЯ по оказанию образовательных услуг, следующие: 

• Обеспечение организации учебного процесса на высоком уровне эффективности и подготовка квалифицированных кадров, в соответствии с государственным стандартом образования, на основе инновационных, современных образовательных и профессиональных программ;
•  Воспитание молодёжи на основе идеи и идеологии Национальной независимости, в духе гуманизма, знания общечеловеческих ценностей, любви к Родине, семье и к природе;
•  Используя успех развитых стран, разработка новой концепции подготовки профессионалов по официальным языкам ООН и её применение;
• Подготовка учителей иностранных языков и переводчиков для всех структур образования;
• Введение способов интенсивного обучения иностранным языкам с проведением различных исследований, и с применением компьютерной техники, аудиовизуальных средств;
• Подготовка высококвалифицированных международных журналистов;   
• Установление непосредственной связи с иностранными учебными заведениями в данной области, составление долгосрочного договора о партнёрстве;
• Организовать фонд валютных средств за счёт использования своих интеллектуальных способностей;
• Укрепление материально-технической базы университета и её обогащение. 
• Создание условий для участия профессоров-преподавателей и студентов на учебных курсах, созданных за рубежом, по повышению квалификации и обмену опытом ; 
• Налаживание обмена студентами и профессорско-преподавательским составом на основе международных отношений;
• Разработка совместных учебных программ и программ по совместному диплому с зарубежными университетами;
• Создание новых учебников, учебных пособий и программ, используя опыт иностранных ВУЗов.

Ректоры 

 Ганишер Худайкулович Рахимов (с ноября 2016 года по апрель 2020 г.) 
 Улугбек Ботирович Азизов (с апреля 2020 г. - н.в.)

Академический лицей 

Академический лицей при УзГУМЯ принимает и обучает учащихся, успешно окончивших 9 класс, по следующим направлениям:

 Иностранные языки: основные предметы —  иностранный язык, история, родной язык и литература
 Точные науки: основные предметы — математика, иностранный язык, родной язык и литература.

Языки обучения в лицее: узбекский и русский 

Основные иностранные языки: английский (CEFR/IELTS) и немецкий (DSD II) 

Дополнительные иностранные языки: французский, японский, китайский, корейский, испанский, арабский и турецкий 

Директор лицея: Рашидова Феруза Мусаевна.

Год основания: 2007 года.

Партнёры лицея

 Узбекский государственный университет мировых языков
 Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека
 Ташкентский государственный педагогический университет им. Низами
 Центральное управление германских школ за рубежом (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen- ZfA)
 Ассоциация преподавателей английского языка Республики Узбекистан

Примечания

Ссылки 

 http://uzswlu.uz/
 https://web.archive.org/web/20180330115932/http://litsey2.uz/ 
 https://web.archive.org/web/20110823064639/http://www.b2b-eurasia.uz/ 
 https://www.facebook.com/uzgumya2/ 

Филологическое образование
Высшие учебные заведения Ташкента